Joost de Vries (journalist), Nederlands journalist en schrijver
 Joost de Vries (producent), Nederlands film- en televisieproducent, oprichter van Lemming Film